gmina Zielonka – gmina miejska, powiat wołomiński, mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Zielonka  – gmina wiejska, powiat warszawski/wołomiński, woj. warszawskie
 gmina Zielonka – gmina wiejska, powiat wyłkowyski, gubernia suwalska